Салатрук има више значења:

 Салатрук (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Салатрук (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Салатрук (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Салатрук (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији